Приведенный ниже список стран по благотворительным пожертвованиям показывает процент ВВП, пожертвованный некоммерческим организациям отдельными лицами. Данные были опубликованы в 2016 году Фондом благотворительной помощи в отчете под названием « Валовая внутренняя благотворительность» .

Рейтинг 2016 года

Ссылки 

Сравнительные списки стран
Благотворительность